Autodafé – cerimonia giuridica in cui veniva eseguita la penitenza o condanna (sermo generalis).
 L'autodafé – dipinto di Gabriel Ferrier
 Auto da fé – romanzo di Elias Canetti del 1935
 Auto da fé – raccolta di scritti in prosa di Eugenio Montale
 Autodafè – singolo di Frankie hi-nrg mc del 1998
 Auto da Fè – brano musicale di Franco Battiato tratto da Gommalacca (1998)